Champoiseau est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Charles Champoiseau (1830–1909), diplomate et archéologue français ;
 Noël Champoiseau (1795–1859), industriel, archéologue et homme politique français ;
 René Champoiseau (1879–1966), cycliste, motocycliste, pilote automobile et industriel français.

Notes et références